Status = point * kvotient
 Senest opdateret 09-02-2021

Referencer 
Kilde: http://www.haslund.info/danmark/akovs/oversigt.asp 

Danmarks fodboldlandshold